КонКубок Закарпатської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Федерації футболу Закарпатської області з метою подальшого розвитку і популяризації спорту в області та організації культурного дозвілля населення. Сприяє кращій підготовці футбольних команд області до чемпіонатів та  підвищенню рівня спортивної майстерності гравців. Команда-переможець нагороджується перехідним Кубком та дипломом, а гравці команди — золотими медалями та грамотами. Переможцям надається право захищати честь області в розіграші Кубка України з футболу серед аматорів.

Усі переможці Кубка Закарпатської області з футболу

Кубкові турніри під егідою ФФЗ 
Окрім Кубка Закарпаття обласною федерацією футболу розігруються:
 Суперкубок області — між чемпіоном та володарем кубка області 
 Кубки ліги — турніри для команд першої та вищої ліг області

Див. також 
 Кубок України з футболу серед аматорів
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів
 Чемпіонат Закарпатської області з футболу
 Чемпіонат Закарпатської області з футболу (Перша ліга)
 Суперкубок Закарпатської області з футболу

Посилання 
ФФЗ: Усі володарі Кубку області, починаючи з 1946 року. 
Положення про розіграш Кубка Закарпаття з футболу серед аматорських команд 2014 року
 Офіційний сайт Федерації футболу Закарпаття 
 Візитна картка Федерації футболу Закарпаття 
 Кубок Закарпатской области — FootballFacts.ru  
 Результати матчів кубка Закарпаття (2009 —2012)
 Закарпаття — результати суперкубка області (2008 —2012)
 Коротка історія розіграшу Кубка України серед аматорів з 1937 по 2013 рік 
 ПІДСУМКИ ОСТАННЬОГО ТУРУ ВИЩОЇ ЛІГИ ЗАКАРПАТТЯ 
 В останньому турі чемпіонату Закарпаття з футболу "Метеор" розгромив "Поляну" - 2013 
 Володарем кубка Закарпаття втретє поспіль став ФК "Поляна" 
 ВІДБУВСЯ ВИКОНКОМ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ ЗАКАРПАТТЯ (2014) 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Захід 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Захід 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2014. Захід 
 Фінал Кубка Закарпаття: подвійний тріумф «Минаю» (2018) 

Футбол у Закарпатській області
Закарпатська область